Puchar ULEB w sezonie 2007/2008 – VI kolejna edycja międzynarodowych rozgrywek, organizowana przez Unię Europejskich Lig Koszykarskich (ULEB) - w ramach europejskich pucharów - dla 54 męskich klubowych zespołów koszykarskich "starego kontynentu".

Uczestnicy 
54 drużyny zostały rozlosowane do 9 grup (po 6 zespołów w każdej), w których rozegrają między sobą dwumecze (mecz i rewanż) każdy z każdym

Faza grupowa

Grupa D

Tabela

Grupa G

Tabela

Grupa I

Tabela

Runda play-off 16

Pierwsze mecze 
11 marca 2008

Rewanże 
18 marca 2008

Stan: 192-152 dla  MBK Dinamo Moskwa (awans do Final Eight)

Stan: 129-126 dla  PGE Turów Zgorzelec (awans do Final Eight)

Stan: 156-133 dla  CB Akasvayu Girona (awans do Final Eight)

Stan: 152-139 dla  UNICS Kazań(awans do Final Eight)

Stan: 165-127 dla  DKV Joventut Badalona (awans do Final Eight)

Stan: 161-149 dla  Besiktas Cola Turka Stambuł (awans do Final Eight)

Stan: 178-162 dla  CB Gran Canaria Las Palmas (awans do Final Eight)

19 marca 2008

Stan: 162-144 dla  BC Pamesa Walencja (awans do Final Eight)

Turniej Final Eight

Ćwierćfinały 
10 kwietnia 2008 ( Turyn)

11 kwietnia 2008 ( Turyn)

Półfinały 
12 kwietnia 2008 ( Turyn)

Finał 
13 kwietnia 2008 ( Turyn)

Zobacz też 
 Eurocup
 Euroliga

Linki zewnętrzne 
 Rozgrywki Pucharu ULEB

Rozgrywki klubowe FIBA Europa
2007 w koszykówce
2008 w koszykówce
2007 w Europie
2008 w Europie